9. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је од 14. до 16. марта 2004. у Националној арени у Бирмингему (Уједињено Краљевство).

Такмичило се у 28 дисциплина (по 14 у обе конкуренције), уз учешће 589 тамичара из 132 земље.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 2003. учествовало је 589 тамичара из 132 земље. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  Аѕербејџан (1)
  Албанија (2)
  Алжир (4
  Америчка Девичанска Острва (1)
  Антигва и Барбуда (1)
  Аруба (1)
  Аустралија (5)
  Аустрија (7)
  Барбадос (1)
  Бахаме (6)
  Бахреин (1)
  Белгија (2)
  Белорусија (9)
  Боливија (1)
  Боцвана (2)
  Бразил (9)
  Бугарска (4)
  Буркина Фасо (1)
  Гана (2)
  Гватемала (1)
  Гвајана (1)
  Гренада (10)
  Грузија (1)
  Грчка (10)
  Данска (3)
  Египат (1)
  Естонија (2)
  Етиопија (5)
  Замбија (1)
  Зеленортска Острва (1)
  Исланд (2)
  Индија (1)
  Индонеѕија (1)
  Ирска (10)
  Израел (1)
  Италија (19)
  Јамајка (20)
  Јапан (3)
  Јерменија (1)
  Јужноафричка Република (4)
  Казахстан (2)
  Кајманска Острва (1)
  Камерун (3)
  Канада (7)

   Кенија (6)
  Кина (10)
  Кинески Тајпеј (1)
  Кипар (2)
  Киргистан (1)
  Комори (2)
  Конго (1)
  Куба (11)
  Кувајт (1)
  Летонија (2)
  Либан (1)
  Либерија (1)
  Литванија (1)
  Мадагаскар (1)
  Мађарска (7)
  Макао (1)
  Малезија (1)
  Малави (1)
  Малдиви (1)
  Мали (1)
  Малта (2)
  Маршалска Острва (1)
  Мароко (9)
  Маурицијус (1)
  Мексико (1)
  Мозамбик (1)
  Молдавија (1)
  Намибија (1)
  Науру (1)
  Немачка (10)
  Нигерија (3)
  Нови Зеланд (1)
  Обала Слоноваче (1)
  Пакистан (1)
  Палестина (1)
  Панама (1)
  Папуа Нова Гвинеја (1)
  Парагвај (1)
  Перу (1)
  Пољска (15)
  Порторико (1)
  Португалија (7)
  Румунија (11)
  Русија (42)

  Салвадор (1)
  Самоа (1)
  Сан Марино (1)
  Сао Томе и Принсипе (1)
  Саудијска Арабија (1)
  Свазиленд (1)
  Северна Маријанска Острва (1)
  Сенегал (2)
  Сент Китс и Невис (1)
  Сент Винсент и Гренадини (1)
  Сједињене Америчке Државе (49)
  Словачка (2)
  Словенија (10)
  Соломонова острва (1)
  Србија и Црна Гора (2)
  Суринам (1)
  Тајланд (1)
  Танзанија (1)
  Таџикистан (1)
  Того (1)
  Тринидад и Тобаго (2)
  Тунис (4)
  Туркменистан (1)
  Турска (1)
  Уганда (1)
  Узбекистан (1)
  Уједињено Краљевство (34)
  Украјина (24)
  Уругвај (1)
  Филипини (1)
  Финска (5)
  Француска (23)
  Хаити (2)
  Холандија (10)
  Хонгконг (1)
  Хрватска (3)
  Чад (1)
  Чешка (9)
  Чиле (1)
  Џибути (1)
  Швајцарска (3)
  Шведска (12)
  Шпанија (27)
  Шри Ланка (2)

Резултати

Мушкарци 

1 Мушка штафета 4 х 400 метара САД у састави (Џејмс Дејвис, Џером Јанг, Милтон Кембел, Тајри Вашингтон) првобитно је освојила златну медаљу са 3:04,09, али су дисквалификована пошто је Јанг био позитиван на допинг тесту у 2004. години.

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно 
Укупан биланс медаља на Светском првенству 2003. после свих промена преузет са сајта ИААФ.

Табела успешности 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин; првопласирани је добијао 8, другопласирани 7 а последњи (осми) 1 бод.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. (сајт ИААФ)
 Званични сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2003.
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2003.
Спорт у Бирмингему
Атлетика у Енглеској